Мадрига́ль-де-лас-А́льтас-То́ррес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Моранья. Занимает площадь 106 км². Население — 1680 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы